Ballan est une ancienne commune d'Indre-et-Loire, réunie en septembre 1818 par une ordonnance de Louis XVIII à la commune de Miré pour devenir la commune de Ballan-Miré.

Démographie

Notes et références 

Ancienne commune en Indre-et-Loire
Ballan-Miré